Crickett steht für:

 Crickett (Schusswaffe), US-amerikanisches Gewehr für Kinder
 CRICKETT, Codename der Insel Malta, siehe Konferenz von Malta #Geschichte

Siehe auch:
 Cricket (Begriffsklärung)